Szczęśniak Pojazdy Specjalne – polskie przedsiębiorstwo
 Alojzy Szczęśniak (ur. 1940) –  polityk PRL-owski
 Andrzej Szczęśniak (ur. 1958) – polski ekspert ds rynku paliw
 Małgorzata Szczęśniak (ur. 1954) – polska scenografka
 Monika Szczęśniak (ur. 1932) – polska włókienniczka i posłanka
 Sławomir Szczęśniak (ur. 1961) – polski dziennikarz, piosenkarz
 Urszula Łangowska-Szczęśniak (ur. 1947) – polska ekonomistka